Stygarctidae är en familj av djur. Stygarctidae ingår i ordningen Arthrotardigrada, klassen Heterotardigrada, fylumet trögkrypare och riket djur. I familjen Stygarctidae finns 21 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trögkrypare
Stygarctidae